XCV steht für:
 XCV, Song (2009) der US-amerikanischen Band Bull of Heaven
 römische Zahlzeichen für 95

xcv steht für:
 Tschuwanische Sprache (ISO-639-3-Code), ausgestorbene jukagirische Sprache in Sibirien

Siehe auch:
 USS Enterprise XCV-330, fiktives Raumschiff, siehe Raumschiffe und Raumstationen im Star-Trek-Universum #USS Enterprise XCV-330
 95 (Begriffsklärung)

Abkürzung